Tamez ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Tamez (* 1950 oder 1951), mexikanische Theologin
 Oscar Efraín Tamez Villareal (* 1973), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Victoria